A Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2015, foi a 46ª edição da "copinha", a maior competição de futebol júnior do Brasil, disputada por clubes juniores de todo o país. Organizada pela Federação Paulista de Futebol (FPF), ocorreu de 3 a 25 de janeiro, data do aniversário da cidade de São Paulo. Nessa edição, os 104 clubes participantes foram divididos em 26 chaves em 25 cidades-sede, assim, como na edição passada.

O campeão deste ano, foi o Corinthians, que venceu o Botafogo de Ribeirão Preto, por 1 a 0, no Estádio do Pacaembu.

Regulamento 
	 	
A Competição será disputada em seis fases: primeira fase, segunda fase, oitavas-de-final, quartas-de-final, semifinal e final. Participaram da primeira fase um total de 104 clubes, divididos em 26 grupos, portanto de A a Z.
	 	
Na primeira fase os clubes jogaram entre si, dentro do grupo em turno único, classificando-se para a segunda fase o clube que obteve o maior número de pontos ganhos nos respectivos grupos e os seis clubes melhores segundos colocados, independente do grupo a que pertenciam.
	
Ao término da primeira fase, em eventual igualdade de pontos ganhos entre dois ou mais clubes, aplicou-se, sucessivamente, os seguintes critérios:
	
 Maior número de vitórias
 Maior saldo de gols
 Maior número de gols marcados	
 Menor número de cartões vermelhos	
 Menor número de cartões amarelos	
 Confronto direto (somente em caso de embate entre dois clubes)	
 Sorteio público na sede da FPF
	 	
Em eventual igualdade de pontos ganhos entre três ou mais clubes e uma das alíneas do caput deste artigo do regulamento determinar a vantagem ou desvantagem de um dos concorrentes, as alíneas continuaram a ser aplicadas sucessivamente com os clubes restantes.
	 	
Nas fases seguintes, os clubes se enfrentarão em jogo único, cada clube em sua chave, até chegar a final. Se no final do jogo único houver igualdade no placar, será realizada uma disputa de pênaltis.

Transmissão 
		
As emissoras que transmitirão a competição:
	 	
	  	
 Rede Globo (somente a final)
 Rede Vida	
 TV Esporte + 	
 SporTV	
 ESPN Brasil
 ESPN	
|}

Tempo real 
	
O torneio tem o resultado dos jogos, tanto em andamento como encerrados, divulgado em tempo real através do "Placar Online" da Federação Paulista de Futebol (FPF).

Equipes participantes 
	 	
Estas são as 104 equipes que participaram desta edição:
	 	

	
 i. A princípio o  iria jogar o campeonato com todos os jogadores indígenas, da cidade de Tabatinga - AM, mas a equipe não entregou os documentos necessários dentro do prazo e os jogadores ficaram irregulares. Sem poder contar com os índios, o clube deu a vaga ao , que pertence ao mesmo proprietário.

Primeira fase 

Todos os jogos seguem o horário de verão.

Grupo A (Tanabi)

Grupo B (São José do Rio Preto)

Grupo C (Catanduva)

Grupo D (Lins)

Grupo E (Presidente Prudente)

Grupo F (Bauru)

Grupo G (São Carlos)

Grupo H (Leme) 

 a.  Botafogo-SP classificado em 1º lugar, pelo índice de menor número de cartões vermelhos.

Grupo I (Araraquara)

Grupo J (Limeira)

Grupo K (Sumaré)

Grupo L (Itu)

Grupo M (Paulínia)

Grupo N (Atibaia)

Grupo O (Indaiatuba)

Grupo P (Taubaté)

Grupo Q (Osasco)

Grupo R (Taboão da Serra)

Grupo S (Águas de Lindóia)

Grupo T (São Bernardo do Campo)

Grupo U (Ilhabela)

Grupo V (São José dos Campos)

Grupo W (Barueri)

Grupo X (São Paulo)

Grupo Y (Guarulhos)

Grupo Z (São Paulo)

Índice técnico

Fase final

Tabela 
As letras indicam os primeiros colocados dos grupos e os números indicam os classificados pelo índice técnico.

Segunda fase

Oitavas de final

Quartas de final

Semifinal

Final

Premiação

Artilharia

Ligações externas 
	 	
 
 
	

	

2015
Futebol de 2015 em São Paulo